Clarence Center es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos:

 Clarence Center (Míchigan)
 Clarence Center (Nueva York)